Gefecht bei Habelschwerdt steht für folgende Gefechte:

 Gefecht bei Habelschwerdt (1745), Gefecht während des Zweiten Schlesischen Krieges
 Gefecht bei Habelschwerdt (1779), Gefecht während des Bayerischen Erbfolgekrieges